BZA peut faire référence à :
  ;
  ;
 Ol' Dirty Bastard (surnommé BZA).

Code IATA des aéroports